Антонина може да се отнася за:
 Антонина (мъченица) (?-305), християнска мъченица
 Антонина (певица) (р. 1980), българска певица